Журавлёв, Евгений:
 Журавлёв, Евгений Николаевич (род. 1978) — российский военный, полковник.
 Журавлёв, Евгений Петрович (1896—1983) — советский военачальник, генерал-лейтенант.
 Журавлёв, Евгений Степанович (род. 1939) — советский футболист, полузащитник
 Журавлёв, Евгений Филиппович (1910—1984) — советский химик-неорганик, педагог.